Alfred Klose ist der Name folgender Personen:

* Alfred Klose (Mathematiker) (1895–1953), deutscher Mathematiker und Astronom 
 Alfred Klose (Politiker) (1904–1975), deutscher Politiker (CDU)
 Alfred Klose (Politikwissenschaftler) (1928–2015), österreichischer Politik- und Sozialwissenschaftler
 Alfred Klose (Gewerkschafter) (1934–2019), deutscher Gewerkschafter